

Astronomia
 20373 Fullmer – asteroide della fascia principale

Persone
 Brad Fullmer, propr. Bradley Fullmer (1975) – ex giocatore di baseball statunitense
 David Fullmer (1803-1879) – politico e religioso statunitense
 Don Fullmer (1939-2012) – pugile statunitense
 Gene Fullmer soprannominato "Cyclone" (1931-2015) – pugile statunitense